

Persone 
Ambrogio Ravasi – vescovo cattolico di Marsabit
Carlo Pio Ravasi – vescovo cattolico di Adria
Edward Ravasi (1994) – ciclista su strada italiano
Fabrizio Ravasi – ex canottiere italiano
Gianfranco Ravasi – cardinale e biblista italiano
Giovanni Ravasi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Guido Ravasi – imprenditore italiano
Icaro Ravasi – poeta, scrittore, paroliere italiano
Jacopo Ravasi – calciatore italiano
Lella Ravasi Bellocchio – psicologa e saggista italiana
Paolo Ravasi – cronista di Radio Zeta
Simone Ravasi – fonico del gruppo metal Ufomammut
Sofia Ravasi – moglie di Aldo Garzanti, imprenditore e massone
Walter Ravasi – DJ e co-fondatore di Discoradio

Pagine correlate 
 Ravasio